Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1996 in Jerewan. An der Olympiade nahmen 114 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. Durch verspätetes Eintreffen einiger Mannschaften ergaben sich Freilose, die mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten bewertet wurden.

Mannschaften

1. Russland

2. Ukraine

3. USA

4. England

5. Armenien

6. Spanien

7. Bosnien und Herzegowina

8. Georgien

9. Bulgarien

10. Deutschland

11. Schweden

12. Island

13. China

14. Niederlande

15. Argentinien

16. Kroatien

17. Israel

18. Ungarn

19. Usbekistan

20. Lettland

21. Kuba

22. Jugoslawien

23. Slowenien

24. Griechenland

25. Frankreich

26. Philippinen

27. Vietnam

28. Australien

29. Kanada

30. Kasachstan

31. Rumänien

32. Tschechien

33. Weißrussland

34. Slowakei

35. Mazedonien

36. Polen

37. Litauen

38. Dänemark

39. Turkmenistan

40. Norwegen

41. Peru

42. Armenien C 

Armeniens C-Mannschaft wurde erst zum Turnier zugelassen, als nach der 1. Runde eine ungerade Teilnehmerzahl feststand. Somit verstehen sich die Ergebnisse aus 13 statt 14 Runden. Noch weitere Veränderungen der Teilnehmerzahl im Turnierverlauf beeinflussten indes die Zulassung dieser Mannschaft nicht.

43. Kolumbien

44. Indonesien

45. Moldawien

46. Finnland

47. Tadschikistan 

Der zweite Ersatzspieler Kayum Karmiddinov kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

48. Österreich 

Der zweite Ersatzspieler Leo Kwatschewsky kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

49. Estland

50. Armenien B

51. Brasilien 

Der Ersatzspieler Giovanni Vescovi kam im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz.

52. Portugal

53. Kirgisistan

54. Belgien

55. Irland

56. Schottland

57. Italien

58. Schweiz

59. Indien

60. Syrien 

Syrien nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 13 Runden.

61. Bangladesch

62. Südafrika

63. Luxemburg

64. Malaysia

65. Vereinigte Arabische Emirate

66. Ägypten 

Ägypten nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Bilanzen verstehen sich also aus 13 Runden.

67. Marokko

68. Chile 

In der ersten Runde waren die Chilenen gegen Mali gesetzt, das nicht zur Olympiade eintraf. Der kampflose 4:0-Sieg ist in den Mannschaftsbilanzen sowie in den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt. Der zweite Ersatzspieler Hernán Salazar Jacob kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

69. Türkei

70. Tunesien

71. Venezuela

72. Iran

73. IBCA

74. Wales

75. Ecuador 

Beide Ersatzspieler Àngel Mera Cedeno und Felipe Delgado wurden im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

76. Japan

77. Uruguay

78. Hongkong

79. Puerto Rico

80. Singapur

81. Färöer

82. Neuseeland 

Der zweite Ersatzspieler Robert Smith kam nicht zum Einsatz.

83. Angola

84. Andorra

85. Jemen 

Die Mannschaft traf verspätet ein und wurde erst zur zweiten Runde angesetzt. In dieser Runde erhielt sie ein Freilos mit je zwei Brett- und Mannschaftspunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

86. Liechtenstein

87. Zypern

88. Paraguay

89. Barbados 

Ersatzspieler Allan Herbert kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

90. Libanon

91. Katar

92. El Salvador 

Ersatzspieler Pedro Barrera kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

93. Thailand

94. Simbabwe

95. Nicaragua

96. Uganda

97. Malta

98. Bahrain 

Der zweite Ersatzspieler Khalid Mosameh kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

99. Botswana

100. Niederländische Antillen

101. San Marino

102. Macau

103. Haiti 

Beide Ersatzspieler Jean Lamothe und Elioth Toussaint wurden im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

104. Sri Lanka

105. Monaco

106. Mauritius

107. Bermuda 

Bermuda erhielt in Runde 4 ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgt dabei nicht.

108. Mosambik

109. Honduras

110. Jersey 

Jersey erhielt in Runde 6 ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgt dabei nicht.

111. Guernsey 

Guernsey erhielt in Runde 7 ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgt dabei nicht. Paul Cutter war in den letzten drei Runden nicht mehr einsetzbar, so dass es drei kampflos verlorene Partien gab, die nicht persönlich zugeordnet wurden.

112. Afghanistan 

Afghanistan reiste deutlich verspätet an und nahm das Turnier erst mit der achten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich somit aus nur sieben Wettkämpfen.

113. Seychellen 

Die Seychellen erhielten in Runde 5 ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgt dabei nicht. Der zweite Ersatzspieler Jesús Hernández Puíl wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

114. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in Runde 3 ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgt dabei nicht.

Quellen 
 Schacholympiade 1996 bei olimpbase.org

Einzelnachweise und Anmerkungen 

1996
Schach 1996
Schach (Armenien)
Sport (Jerewan)